Avon Park ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Avon Park (Alabama)
 Avon Park (Florida)
 Avon Park (Georgia)
 Avon Park (New Jersey)